JSD est un sigle qui peut désigner :
 Jeunesse Sportive Djidjélienne, un club algérien de football basé dans la ville de Jijel ;
 Jatiya Samajtantrik Dal, un parti politique du Bangladesh.